Luciano Orati – ex calciatore italiano
 Vittorangelo Orati – economista, accademico e saggista italiano